El nombre de Iglesia de la Asunción o cualquiera de sus variantes, Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, Iglesia de la Asunción de Santa María, Iglesia de la Asunción de la Virgen, Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción o Iglesia de Santa María de la Asunción es el nombre de diversos templos cristianos:

Bulgaria 
Iglesia de la Asunción, iglesia ortodoxa en el municipio de Uzundzhovo, Haskovo;

Chequia 
Iglesia de la Asunción de la Virgen María, iglesia católica en el municipio de Most, Ústí nad Labem;
Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora y San Juan el Bautista, antigua iglesia católica en el municipio de Kutná Hora;

Chile 
Iglesia de la Virgen Asunta, iglesia católica en Choquelimpie;
Iglesia de la Virgen de la Asunción, iglesia católica en Ticnamar;

Colombia 

 Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, iglesia católica en el municipio de Copacabana, Antioquia;
 Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, iglesia católica en el municipio de Marinilla, Antioquia;
 Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, iglesia católica en el municipio de La Palma, Cundinamarca;

El Salvador 

 Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, iglesia católica en el municipio de Ahuachapán, en el departamento de Ahuachapán.

Eslovenia 
Iglesia de la Asunción de la Virgen María, iglesia católica en el municipio de Jesenice, Alta Carniola;

España

Andalucía 
 Iglesia de Santa María de la Asunción, iglesia católica de Arcos de la Frontera;
 Iglesia de Santa María de la Asunción, iglesia católica de Bujalance, conocida como 'Catedral de la Campiña;
 Iglesia de Santa María de la Asunción, iglesia católica en la localidad de Carmona, Sevilla;
 Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción , iglesia en la localidad de Rus, Jaén;
 Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción , iglesia en la localidad de Villacarrillo, Jaén;
 Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, iglesia en la localidad de Lora del Río, Sevilla;
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción , iglesia en la localidad de Cantillana, Sevilla;
 Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, iglesia en la localidad de Palma del Río, Córdoba

 Aragón 
 Catedral de Santa María de la Asunción (Barbastro), sede de la diócesis Barbastro-Monzón, Huesca;
 Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción (B.I.C.), iglesia católica en la localidad de Cañada de Benatanduz, Teruel;
 Iglesia de la Asunción, iglesia católica en la localidad de Castejón de Sobrarbe, Huesca;
 Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, iglesia católica en la localidad de Figueruelas, Zaragoza;
 Iglesia de la Asunción (B.I.C.), iglesia católica en la ciudad de Zaragoza;
 Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, iglesia católica en la localidad de Utebo, Zaragoza;
 Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, iglesia católica en la localidad de Monterde, Zaragoza;

 Asturias 
 Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, iglesia católica en la localidad de San Miguel-Villa, Infiesto

 Canarias 
 Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, parroquia católica en la localidad de 'San Sebastián de la Gomera, Canarias;

 Cantabria 
 Iglesia de Santa María de la Asunción (B.I.C.), iglesia católica en la localidad de Acereda, (Cantabria);
 Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción (B.I.C.), iglesia católica en la localidad de Arnuero, (Cantabria);
 Iglesia de Santa María de la Asunción (B.I.C.), iglesia católica en la localidad de Castro Urdiales, (Cantabria);
 Iglesia de Santa María de la Asunción (B.I.C.), iglesia católica en la localidad de La Cárcoba, (Cantabria);
 Iglesia de Santa María de la Asunción (B.I.C. 1931), iglesia católica en la localidad de Laredo, (Cantabria);
 Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción (B.Inv.), iglesia católica en la localidad de Novales, (Cantabria);
 Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, iglesia católica en la localidad de Torrelavega, (Cantabria);

 Castilla y León 

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción (B.I.C. 1995), iglesia católica en la localidad de Adanero, Ávila;
 Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción (B.I.C.), iglesia católica en la localidad de Barco de Ávila, Ávila;
 Abadía Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción (B.I.C.), Iglesia católica en la localidad de Burgohondo, Ávila;
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, iglesia católica en la localidad de Caballar, Segovia;
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción (B.I.C.), iglesia católica en la localidad de Candeleda, Ávila;
Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, (B.I.C.), iglesia católica en la localidad de Fuente el Sauz, provincia de Ávila;
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, (B.I.C.), iglesia católica en la localidad de Fermoselle, provincia de Zamora;
Iglesia Nuestra Señora de la Asunción Iglesia católica en la localidad de La Horcajada, Ávila.
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, iglesia católica en la localidad de Los Huertos, Segovia;
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, iglesia católica en la localidad de Martín Muñoz de las Posadas, Segovia;
Iglesia de la Asunción, iglesia católica en la localidad de Melgar de Fernamental, Burgos;
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, iglesia católica en la localidad de Sotovellanos, Burgos;
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción (B.I.C. 2012), iglesia en la localidad de Beltejar, término municipal de Medinaceli, Soria;
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, iglesia en la localidad de Morón de Almazán, Soria;
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, iglesia católica en la localidad de Narros del Puerto, Ávila;
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, iglesia católica en la localidad de Las Navas del Marqués, Ávila;
Iglesia de la Asunción (B.I.C.), iglesia católica en la localidad de Quintanatello de Ojeda, ayuntamiento de Olmos de Ojeda, Palencia;
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción (B.I.C. 1972), iglesia católica en la localidad de Paradinas, Segovia;
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción (B.I.C.), iglesia católica en la localidad de Perazancas, ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, Palencia;
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción iglesia católica en la localidad de Villamelendro de Valdavia, Palencia;
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción iglesia católica en la localidad de Vilvestre, Salamanca;
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, (B.I.C.), iglesia católica en la localidad de Deza, provincia de Soria;

 Castilla-La Mancha 
 Iglesia de la Asunción, iglesia católica de la ciudad de Albacete;
 Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción (B.I.C.), iglesia católica en la localidad de Campo de Criptana, Ciudad Real; 
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción (B.I.C.), iglesia católica en la localidad de Villahermosa, Ciudad Real; 
 Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción (B.I.C.), iglesia católica en la localidad de Manzanares, Ciudad Real;
 Iglesia de la Asunción, situada en pleno centro de Miguelturra, Ciudad Real;
 Iglesia de la Asunción (B.I.C.), iglesia católica en la localidad de Valdepeñas, Ciudad Real;
 Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción (B.I.C.), iglesia católica en la localidad de Honrubia, Cuenca; 
 Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción (B.I.C.), iglesia católica en la localidad de Minglanilla, Cuenca;
 Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción (B.I.C.), iglesia católica en la localidad de Valdecabras, Cuenca; 
 Iglesia de la Asunción, iglesia católica en la localidad de Berninches Guadalajara;
 Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción (B.I.C.), iglesia católica en la localidad de Cereceda, Guadalajara;
 Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora (B.I.C.), iglesia católica en la localidad de Fuentelencina, Guadalajara;
 Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción (B.I.C.), iglesia católica en la localidad de Romancos, Guadalajara; 
 Iglesia de la Asunción, iglesia católica en la localidad de Tendilla, Guadalajara; 
 Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora (B.I.C.), iglesia católica en la localidad de Torija, Guadalajara;
 Iglesia de la Asunción, iglesia católica en la localidad de Torrecuadrada de los Valles, Guadalajara;
 Iglesia de la Asunción, antigua iglesia católica en el despoblado de Villaescusa de Palositos, Guadalajara;
 Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción , iglesia católica en la localidad de Luzaga, Guadalajara; 
 Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción , iglesia católica en la localidad de El Cubillo de Uceda, Guadalajara;
 Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, iglesia católica en la localidad deTembleque, Toledo;
 Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, iglesia católica en la localidad de La Guardia, (Toledo);

Cataluña 
 Iglesia de Santa María de la Asunción, iglesia católica en la localidad de Coll, Lérida;

Comunidad de Madrid 
 Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción (B.I.C.), iglesia católica en la localidad de Algete, Madrid;
 Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción (B.I.C.), iglesia católica en la localidad de El Molar, Madrid;
 Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, iglesia católica en la ciudad de Madrid, Calle de Atocha;
 Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, iglesia católica en la localidad de Valdelaguna, Madrid;
 Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, iglesia católica en la localidad de Valdemorillo, Madrid;
 Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, iglesia católica en la localidad de Parla, Madrid;

Comunidad Valenciana 
 Basílica Arciprestal de la Asunción de Nuestra Señora (B.I.C.), iglesia católica en la localidad de Elche, Alicante;
 Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, iglesia católica de la localidad de Liria, Valencia;
 Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, iglesia católica de la localidad de Onda, Castellón;
 Iglesia de la Asunción de la Virgen (B.I.C.), iglesia católica en la localidad de Vallibona, Castellón;
 Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, iglesia católica en la localidad de Alboraya, Valencia;
 Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora (B.I.C.), iglesia católica en la localidad de Andilla, Valencia;
 Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, iglesia católica en la localidad de Foyos, Valencia;
 Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, iglesia católica de la localidad de Navarrés, Valencia;
 Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora (B.I.C.), iglesia católica en la localidad de Utiel, Valencia;
 Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, iglesia católica en la localidad de Denia, Alicante;
 Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, iglesia católica en la localidad de Pego, Alicante;
 Iglesia fortaleza de la Asunción (B.I.C.), iglesia católica de la localidad de Villajoyosa, Alicante.

Extremadura 
 Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, iglesia parroquial católica del municipio de Montehermoso

La Rioja 
 Iglesia de la Asunción (B.I.C. - declaración: R.D. 604/82, de 15 de enero. B.O.E. n.º 71 de 24-3-82), iglesia católica en la localidad de Santa Coloma, La Rioja;
 Iglesia de Santa María de la Asunción (B.I.C. – declaración: R.D. 3310/81, de 3o de octubre. B.O.E n.º 15 de 18-2-82), iglesia católica en la localidad de Sajazarra, La Rioja;
 Iglesia de Santa María de la Asunción - Ubicada en el municipio de Navarrete.

Navarra 
 Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, iglesia católica en la localidad de Alsasua, Navarra.
 Iglesia de Santa María de la Asunción, iglesia católica en la localidad de Barásoain, Navarra.
 Iglesia de Santa María de la Asunción, iglesia católica en la localidad de Izu, Navarra.
 Iglesia de Santa María de la Asunción, iglesia católica en la localidad de Lerín, Navarra.
 Iglesia de Santa María de la Asunción, iglesia católica en la localidad de Liédena, Navarra.
 Iglesia de Santa María de la Asunción, iglesia católica en la localidad de Lumbier, Navarra.
 Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, iglesia católica en la localidad de Miranda de Arga, Navarra.
 Catedral de Santa María de la Asunción (Pamplona), sede episcopal en la localidad de Pamplona, Navarra.
 Iglesia de Santa María de la Asunción, iglesia católica en la localidad de Rocaforte, Navarra.
 Iglesia de Santa María de la Asunción, iglesia católica en la localidad de Urroz-Villa, Navarra.
 Iglesia de Santa María de la Asunción, iglesia católica en la localidad de Viana, Navarra.

Región de Murcia 
 Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, iglesia católica en la localidad de Moratalla, Murcia;
 Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción (B.I.C.), iglesia católica en la localidad de Villanueva del Río Segura, Murcia;
 Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, iglesia católica en la localidad de Alcantarilla, Murcia;
 Basílica de Nuestra Señora de la Asunción, iglesia católica en la localidad de Cieza, Murcia.

País Vasco 
 Iglesia de la Asunción, iglesia católica en la localidad de Alaiza, Álava;
 Iglesia de Santa María de la Asunción, iglesia católica en la localidad de Baquio, Vizcaya;
 Iglesia de Santa María de la Asunción, iglesia católica en la localidad de Bermeo, Vizcaya;
Iglesia de Santa María de la Asunción y del Manzano, iglesia católica en la localidad de Fuenterrabía, Guipúzcoa;
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, iglesia católica en la localidad de Labastida, Álava;
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, iglesia católica en la localidad de Lasarte, Guipúzcoa;

Estados Unidos 
 Catedral de Santa María de la Asunción (San Francisco), sede de la diócesis de San Francisco, California;
 Iglesia de la Asunción, iglesia católica en la localidad de Saint Paul, Minnesota;
 Iglesia de la Asunción, iglesia católica en la localidad de Houghton, Míchigan;
 Iglesia de la Asunción,iglesia católica en la ciudad de Búfalo, Nueva York;
 Iglesia de Santa María de la Asunción, iglesia católica en Columbus, Ohio;

Francia 

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, iglesia católica en la localidad de Gustavia, territorios de ultramar;
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, iglesia católica en la localidad de Les Saintes, territorios de ultramar;
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, iglesia católica en la localidad de Sainte-Marie, territorios de ultramar;
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, iglesia católica en la localidad de Saint-Tropez;

Irlanda 
Iglesia de la Asunción , iglesia católica en la localidad de Booterstown, condado de Dublín;

Italia 
 Iglesia de Santa María de la Asunción (Chiesa di Santa Maria Assunta), iglesia católica en la localidad de Orbignano;
 Iglesia de Santa María de la Asunción (Chiesa di Santa Maria Assunta), iglesia católica en la localidad de Faltognano;
 Iglesia de Santa María de la Asunción (Chiesa di Santa Maria Assunta), iglesia católica en la localidad de Fiesole;
 Iglesia de Santa María de la Asunción (Chiesa di Santa Maria Assunta), iglesia católica en la localidad de Spicchio;
 Iglesia de Santa María de la Asunción (Chiesa di Santa Maria Assunta), iglesia católica en la ciudad de Nápoles;
 Iglesia de Santa María de la Asunción (Chiesa di Santa Maria Assunta), iglesia católica en la ciudad de Pitigliano;
 Catedral basílica de Santa María de la Asunción (Padua), sede de la diócesis de Padua.

Letonia 
Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, iglesia católica en la ciudad de Riga;

Malasia 
Iglesia de la Asunción, iglesia católica en la ciudad de Penang;

México 
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción (Tacotalpa), templo católico en la ciudad de Tacotalpa, Tabasco.
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, templo católico en pueblo de Arizpe, Sonora.
 Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, templo católico en Bacerac, Sonora.

Nicaragua 
Iglesia de la Asunción, iglesia católica en la ciudad de Ocotal, Nueva Segovia;

Paraguay 
Iglesia de la Asunción, iglesia católica en la ciudad de Asunción;

Polonia 
Iglesia de la Asunción, iglesia católica en la ciudad de Klodzko;

Rusia 
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, iglesia católica en la ciudad de Irkutsk;
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, iglesia católica en la ciudad de Novocherkask

Venezuela 
Iglesia de la Asunción, iglesia católica en la ciudad de Caracas;